2-й Джамгон Конгтрул Палден Кьенце Озер ()

Второй Джамгон Конгтрул, Палден Кьенце Озер (1904-1953), был сыном пятнадцатого Кармапы, родившимся в монастыре Цурпху. Его признал и возвёл на трон его отец, который передал ему полные учения Кагью. Кьенце Озер уехал в Цадра Ринчен Драг, резиденцию первого Джамгона Конгтрула, и учился там у многих прекрасных мастеров, среди которых был Зурманг Трунгпа Чёкьи Ньиндже. Уча по всему Тибету, он придавал великое значение личной медитационной практике. Будучи держателем линии Золотой Линии Кагью, он передал свои сокровенные знания следующему Кармапе.

 Джамгон Конгтрул
 Мингьюр Драгпа Сенге

Деятели буддизма